Zimna wojna – umowna nazwa trwającego w latach 1947-1991 stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej
 Zimna wojna – film z 2012
 Zimna wojna – film z 2018